Кърк Дъглас (, роден Исур Даниелович Демски) е американски актьор и продуцент.  Баща е на актьора Майкъл Дъглас. През 1999 година Американският филмов институт включва Дъглас под Номер-17 в класацията на най-големите мъжки звезди на класическото Холивудско кино. До смъртта си на 103 години на 5 февруари 2020 г. Дъглас бе един от последните живи главни актьори от Златната ера на Холивуд.

Биография 
Ражда се в семейство на еврейски имигранти от Чауси, Могильовска област, Руска империя (днешна Беларус). Неговото име се свързва най-вече с главната роля във филма „Спартак“. Други известни негови филми са „Одисей“ и „Викингите“.

През октомври 2004 г., улица в Палм Спрингс, Калифорния е кръстена на негово име. През 1996 г. получава удар, който затруднява говора му.

Частична филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Американски радиоактьори
Носители на „Оскар“
Носители на Златен глобус
Евреи в САЩ
Американски столетници
Родени в Ню Йорк
Американски военни дейци от Втората световна война